

Plaatsen
Rauch (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Rauch (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië

Personen met de achternaam (von) Rauch
Christian Daniel Rauch (1777-1857), Duitse beeldhouwer
Gustav von Rauch (1774-1841), Pruisisch generaal en minister
Laurika Rauch (1950-), Zuid-Afrikaanse zangeres
Melissa Rauch (1980-), Amerikaans actrice
Neo Rauch (1960-), Duitse schilder
Rosalie von Rauch (1820-1879), Duitse adellijke dame
Sibylle Rauch (1960-), Duitse pornoactrice (echte naam: Erika Roswitha Rauch)
Siegfried Rauch (1932-2018), Duitse acteur

Andere
Rauch Fruchtsäfte, Oostenrijks producent van vruchtensappen